Battaglia di Velletri (487 a.C.) si svolse tra l'esercito romano, guidato dal console Tito Sicinio Sabino, e quello dei Volsci guidato dal nobile Attio Tullio.
 Battaglia di Velletri (1744) nel corso della quale Carlo di Borbone e gli spagnoli vinsero le truppe austriache comandate dal generale Lobkowitz nella notte fra il 10 e l'11 agosto 1744, nell'ambito della Guerra di successione austriaca,
 Battaglia di Velletri (1849) il 19 maggio 1849 Giuseppe Garibaldi difese la Repubblica Romana contro l'esercito del Regno delle Due Sicilie